Noumousso peut désigner :

Toponymie 
 Noumousso, un village du département et la commune rurale de Sidéradougou, dans la province de la Comoé et la région des Cascades au Burkina Faso.
 Noumousso, un village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.